«Деревня проклятых» — британский кинофильм (1960)
 «Деревня проклятых» — американский кинофильм (1995)